Nattriss steht für:
 Nattriss Head, Landspitze an der Küste Südgeorgiens, Südatlantik
 Nattriss Point, Landspitze an der Küste von Saunders Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln, Südlicher Ozean